Mysella sovialiki är en musselart. Mysella sovialiki ingår i släktet Mysella och familjen Lasaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
sovialiki